Micologia:
 Carpòfor o esporocarp, en els bolets és el cos fructífer dels fongs ascomicets o basidiomicets de forma grossa o simplement visible.
 Carpòfor, estructura de determinats fongs que porta els esporangis i que s'origina a partir del miceli vegetatiu.
 Carpòfor, pedicle o cama dels esporocarps dels bolets.
 Botànica:
 Carpòfor o ginòfor prolongació del tàlem d'algunes flors que sosté el gineceu i posteriorment el fruit.
 Carpòfor, peduncle filiforme que sosté la càpsula de les molses (seta) de la molsa.